1.HMNL 1994./95. je bila četvrta sezona najvišeg ranga hrvatskog malonogometnog prvenstva. Sudjelovalo je 24 momčadi, a prvakom je postala Uspinjača-Ferax iz Zagreba.

Modus natjecanja 
24 momčadi su bile raspodijeljene u dvije skupine - Sjevernu i Južnu, svaku s 12 momčadi. Igralo se dvokružnim liga sustavom (22 utakmice po momčadi), a po završetku ligaške sezone po dvije najbolje momčadi iz svake skupine su razigravale za prvaka, na ispadanje (dvije utakmice u svakoj fazi doigravanja, dalje prolazi momčad s boljom gol-razlikom). U ligaškom dijelu je promijenjen način bodovanja (pobjeda - 3 boda; neriješeno - 1 bod).

Ljestvice i rezultati doigravanja

Sjevrna skupina

Južna skupina

Doigravanje za prvaka

Nagrade 
 Sjeverna skupina
 Najbolji strijelac: Vlado Sučec (Petrinjčica Petrinja), 84 pogotka
 Trofej za fair-play: Virovitica
 Južna skupina
 Najbolji strijelac: Alen Delpont (Foto Ante Stojan Split), 52 pogotka
 Trofej za fair-play: Foto Ante Stojan Split

Poveznice 
 Hrvatski malonogometni kup 1994./95.

Izvori 
 
 ljestvica i doigravanje, futsalplanet.com
 Jurica Gizdić: MNK Split : optimisti do vrha Europe, Split, 2007.,  
 

1994./95.